

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fischerk“ beginnt.

Fischerk 



Fischerke 
 Fischerkeller, Friedhelm (1935–2008), deutscher Radrennfahrer

Fischerko 
 Fischerkoesen, Alexander (* 1968), deutscher Kameramann
 Fischerkoesen, Hans (1896–1973), deutscher Zeichentrick- und Werbefilmer